Безіменна — річка в Україні, у Летичівському районі Хмельницької області. Ліва притока Бужка, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 43,9 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,08 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,55. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Карпівців. Тече переважно на південний захід через Волосівці і у селі Митківці впадає у річку Бужок, ліву притоку Південного Бугу.

Цікавий факт 
 У селі Волосівці річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Летичівського району
Річки України без назви